Вы́дерта () — село на Украине, находится в Камень-Каширском районе Волынской области.

Население по переписи 2001 года составляет 2313 человек. Почтовый индекс — 44520. Телефонный код — 3357. Занимает площадь 48,85 км².

Адрес местного совета 
44520, Волынская область, Камень-Каширский р-н, с. Выдерта, ул. Ковельская

Ссылки 
 Выдерта на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Камень-Каширского района